La Coupe du Nigeria de football, en tant qu'État indépendant, a été créée en 1960.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références 

Compétition de football au Nigeria
Nigeria